Fayetteville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fayetteville Historic District (Fayetteville, Texas), NRHP-ID 08000657
 Fayetteville Historic District (Fayetteville, West Virginia), NRHP-ID 90001845